Владимир Викторович Виноградов (1930—1990) — советский учёный и педагог, в области физиологии и гистологии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР (1991). Директор Института физиологии СО АМН СССР (1988—1990).

Биография 
Родился 12 марта 1930 года в Новосибирске. 

С 1949 по 1954 год обучался в Новосибирском государственном медицинском институте. С 1954 по 1960 год на клинической и педагогической работе в Новосибирском государственном медицинском институте в качестве клинического ординатора, врача-лаборанта и ассистента по кафедре гистологии.

С 1960 года работал в системе СО АН СССР. С 1960 по 1961 год на научной работе в Институте экспериментальной биологии и медицины СО АН СССР в должности младший научный сотрудник лаборатории гистохимии. С 1961 по 1973 год на научной работе в Институте физиологии СО АН СССР в должности — старший научный сотрудник, с 1968 по 1973 год — заведующий лаборатории гистофизиологии. 

С 1974 по 1990 год на научной работе в Институте физиологии СО АМН СССР в должностях: с 1974 по 1988 год — заместитель  директора по научной работе, с 1988 по 1990 год — директор этого научного института.

Научно-педагогическая деятельность 
Основная научно-педагогическая деятельность В. В. Виноградова была связана с вопросами в области физиологии и гистологии, изучения медико-биологических проблем вахтовой организации труда в новых районах промышленного освоения Крайнего Севера и Востока, изучения роли соединительной ткани в процессе видовой и индивидуальной адаптации, а так же физиологических механизмов адаптации к природным факторам среды. Под его руководством были разработаны морфологические критерии эффективности курортных факторов Сибири при лечении хронических циркуляторных и воспалительных нарушений.

В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктор медицинских наук по теме: «Формирование межклеточного вещества соединительной ткани в процессе её гистогенеза и репаративной регенерации: (Морфология, гистохимия, электронная микроскопия)», в 1976 году ему было присвоено учёное звание профессора. В 1986 году он был избран член-корреспондентом АМН СССР. Под руководством В. В. Виноградова было написано около ста пятнадцати научных работ, в том числе двух монографий.

Скончался 22 декабря 1990 года в Новосибирске.

Библиография 
 Рентгеноманометрическое исследование желчных путей / В. В. Виноградов, П. Н. Мазаев, Э. В. Гришкевич ; Акад. мед. наук СССР. - Ленинград : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1966. - 163 с.
 Формирование межклеточного вещества соединительной ткани в процессе ее гистогенеза и репаративной регенерации: (Морфология, гистохимия, электронная микроскопия) / Новосиб. гос. мед. ин-т. - Новосибирск : [б. и.], 1969. - 39 с.
 Тучные клетки: (Генез, структура, функции) / В. В. Виноградов, Н. Ф. Воробьёва ; Отв. ред. д-р мед. наук, проф. М. Я. Субботин ; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физиологии. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1973. - 128 с.
 Кисты поджелудочной железы / В. В. Виноградов, У. А. Арипов, М. В. Данилов. - Ташкент: Медицина, 1975. - 132 с.
 Реакции гомеостатических систем в индивидуальных и видовых адаптациях [Текст]: [сборник статей] / АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т цитологии и генетики, Клинич. отд., Акад. мед. наук СССР, Сибирский филиал, Ин-т физиологии; отв. ред. д-р мед. наук В. В. Виноградов. - Новосибирск: Наука. Сибирское отд-ние, 1976. - 166 с.
 Физиология и патология соединительной ткани: Тез. докл. V всесоюз. конф., 14-18 окт. 1980 г., Новосибирск / [Отв. ред. В. В. Виноградов]. - Новосибирск: Сиб. отд-ние АМН СССР, Т. 1. - Новосибирск : Сиб. отд-ние АМН СССР, 1980. - 216 с.
 Физиология и патология соединительной ткани: Тез. докл. V всесоюз. конф., 14-18 окт. 1980 г. Новосибирск / [V Всесоюз. конф. по соедин. ткани; Отв. ред. В. В. Виноградов]. - Новосибирск : Сиб. отд-ние АМН СССР, Т. 2. - Новосибирск : Сиб. отд-ние АМН СССР, 1980. - 217 с.
 Витаминзависимые ферменты надпочечников: (Дегидрогеназы 2-оксокислот) / С. А. Струмило, В. В. Виноградов; АН БССР, Ин-т биохимии. - Минск: Наука и техника, 1988. - 213 с. ISBN 5-343-00249-8
 Гормоны, адаптация и системные реакции организма / В. В. Виноградов; АН БССР, Ин-т биохимии. - Минск: Наука и техника, 1989. - 222 с. ISBN 5-343-00074-6
 Стресс и патология: [научное издание] / В. В. Виноградов; Национальная академия наук Беларуси, Институт фармакологии и биохимии. - Минск : Белорусская наука, 2007. - 348 с.  ISBN 978-985-08-0829-5

Примечания

Литература 
 50 лет Академии медицинских наук / Редкол.: В. И. Покровский (гл. ред.) и др., Издательство Науч.-практ. об-ние «Мед. энцикл.», АО «ШИКО». : 1994. — C.412

Медики по алфавиту
Медики СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники Новосибирского медицинского университета
Преподаватели Новосибирского медицинского университета